Резе́нде, або Різе́нді (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Резенде (Ріо-де-Жанейро)

Резенде (Португалія)